Bogø (eiland), eiland in Denemarken
 Bogø (parochie), parochie in Denemarken